Saint-Même kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Même-le-Tenu, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Même-les-Carrières, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,